Adamov ist der Name oder ein Namensbestandteil folgender Orte:
 Adamov u Českých Budějovic (Adamstadt), Gemeinde im Okres České Budějovice, Tschechien
 Adamov u Brna (Adamsthal), Stadt im Okres Blansko, Tschechien
 Adamov u Tupadel (Admannsdorf), Gemeinde im Okres Kutná Hora, Tschechien
 Adamov (Adamsthal), Ortsteil von Karlovice ve Slezsku, Okres Bruntál, Tschechien
 Adamov (Trutnov) (Adamsthal), Ortsteil von Trutnov, Okres Trutnov, Tschechien

Adamov ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Adamov (1908–1970), französischer Schriftsteller
 Denis Adamov (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Philippe Adamov (1956–2020), französischer Comiczeichner

Siehe auch:
 Adamová
 Adamow